A J.League YBC Levain Cup/CONMEBOL Sudamericana Final de 2019 foi a décima segunda edição da competição anual de futebol, realizada entre a equipe campeã da Copa Sul-Americana de 2018 (CONMEBOL) e a equipe campeã da Copa da Liga Japonesa de 2018 (JFA).

O campeão foi o , do Brasil, ao golear o , do Japão, por 4–0. O Athletico-PR foi o quarto clube brasileiro a disputar este torneio, sendo o segundo a vencê-lo.

Participantes

Final

Premiação 

2019
2019 no futebol
Desporto no Japão em 2019
Partidas do Club Athletico Paranaense